Bal (voorwerp), een algemene aanduiding voor min of meer bolvormige voorwerpen; in de sport worden allerlei ballen gebruikt
Bal (danspartij), een formeel dansfeest
Bal (wiskunde), een wiskundig begrip
Teelbal, een geslachtsklier bij mannelijke zoogdieren
Bal (van de voet), het voorste deel van je voetzool
Corpsbal, een scheldnaam of informele aanduiding voor een lid van een studentencorps
Bal (film), een Turkse film uit 2010 onder regie van Semih Kaplanoğlu 
BAL (geneeskunde), bio-artificiële kunstlever
Balbal, ook wel koerganstele genoemd

Personen:
Cees Bal (1951), een Nederlands wielrenner
Eva Bal (1938-2021), een Nederlands regisseur
Hannie Bal (1921-2012), een Nederlands schilderes
Mieke Bal (1946), een Nederlands literatuurwetenschapper, cultuurcriticus en videokunstenaar
Nic Bal (1916-2007), een Belgisch verzetsstrijder, journalist en programmadirecteur televisie
Pascale Bal (1971), een Belgisch actrice en presentatrice
Randall Bal (1980), een Amerikaans zwemmer
Vincent Bal (1971), een Belgisch filmregisseur